Перешеек:
 Переше́ек — тонкая полоска земли, ограниченная с двух сторон водой и соединяющая две части суши, противоположность пролива, который расположен между сушей и соединяет два крупных водоёма.
 Перешеек (isthmus) — суженная часть какого-либо органа (например, перешеек щитовидной ткани, соединяющий между собой две доли щитовидной железы или перешеек ромбовидного мозга)